Torquemada pode-se referir a:
 Torquemada - município espanhol da província de Placência, comunidade autónoma de Castela e Leão;
 Tomás de Torquemada, OP - célebre inquisidor-geral castelhano do século XV;
 António de Torquemada - escritor espanhol do Renascimento;
 Juan de Torquemada, OP - cardeal castelhano do século XV;
 Juan de Torquemada, OFM - religioso espanhol dos séculos XVI e XVII.

Desambiguação